Gino Funaioli – filologo classico e latinista italiano
 Giovanni Battista Funaioli – giurista e docente italiano
 Paolo Funaioli – docente e psichiatra italiano